[[File:Ham (13 mai 2007) géants descendant rue du Château 2b.jpg|thumb|320px|L'Archer est suivi dAnatole, Grand-Père Guernouillard et de Zabelle'' (à Ham (Somme) en 2007.]]L'Archer''' est un géant de processions et de cortèges inauguré en 1999 et symbolisant la localité de Bois-de-Lessines, en Belgique.

D'une hauteur de 3,65 m et d'un poids de , il nécessite un seul porteur. La tête fait  et le squelette (de structure classique, en 2 parties, le buste et le « panier ») est réalisé en rotin. Le diamètre du panier est de 1,40 m à la base. L'arc à lui seul pèse  et sa position à l'avant du géant impose au porteur une adaptation pour compenser le contrepoids. Une équipe de 5 à 7 porteurs se relayant est nécessaire lors d'une prestation.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel
 Nombreuses photos du blog des porteurs de l'Archer

Culture populaire
Géant de processions et de cortèges